Cette page contient les pages d'homonymie de Bailly, Le Bailly, de Bailly et Lebailly.

Patronyme 

 Albert Bailly (1886-1978), journaliste et romancier belge ;
 Alice Bailly (1872-1938), peintre et graveuse suisse ;
 Anatole Bailly (1833-1911), lexicographe français ;
 André Bailly (1942-2023), homme politique belge ;
 Antoine Bailly (1944-2021), géographe suisse ;
 Antoine Lebailly (1756-1832), librettiste et fabuliste français ;
 Antoine Philibert Albert Bailly (1605-1691), évêque d'Aoste ;
 Antoine-Nicolas Bailly (1810-1892), architecte français ;
 Armand Lebailly (1838-1864), poète et homme de lettres français ;
 Auguste Bailly (1878-1967), écrivain, historien, romaniste français ;
 Cécile Bailly (1968-), romancière française ;
 Charles Bailly (1914-1991), homme politique belge ;
 Charles de Bailly (1765-1850), militaire et homme politique français ;
 Charles de Bailly (15?-1627), président de la chambre des comptes de Paris français ;
 Charles-François Bailly de Merlieux (1800-1862), libraire, fondateur de journaux d'agriculture et vulgarisateur scientifique français ;
 Charles-François Bailly de Messein (1740-1794), évêque, missionnaire et professeur canadien ;
 Charles-François Bailly (1844-1914), sculpteur français ;
 Corinne Lebailly (1984-), footballeuse française ;
 David Bailly (1584-1657), peintre néerlandais ;
 Denise Bailly (1912-2000), actrice française ;
 Dominique Bailly (1960-), homme politique français ;
 Emmanuel Bailly (1842-1917) religieux français ;
 Éric Bailly (1994-), footballeur ivoirien ;
 Éric Lebailly (1972-), batteur français ;
 Étienne-Marin Bailly (1796-1837), médecin français ;
 François Bailly (~1630-1690), maître maçon et architecte québécois ;
 François Bailly (1747-1820), homme politique français ;
 Gérard Bailly (1940-), personnalité politique française ;
 Guillaume Bailly (1519-1582), magistrat français ;
 Henry Le Bailly (158?-1637), compositeur français ;
 Jacques Bailly (1629-1679), miniaturiste français ;
 Jacques-François Bailly (17?-18?), homme politique français ;
 Jean Sylvain Bailly (1736-1793), mathématicien, astronome, littérateur et homme politique français, premier maire de Paris ;
 Jean-Christophe Bailly (1949-), écrivain français ;
 Jean-François Bailly (1937-1993), acteur français ;
 Jean-Louis Bailly (1953-), écrivain français ;
 Jean-Marie Bailly (1922-1984), homme politique français ;
 Jean-Maurice Bailly (1920-1990), journaliste sportif québécois ;
 Jeanne Marie Élisa Bailly (1826-1868), horticultrice française ;
 Jean-Paul Bailly (1946-), dirigeant d'entreprise publique français ;
 Jehan Bailly (fl. ), organiste français ;
 Joseph A. Bailly (v. 1824-1883), sculpteur américain d'origine française ;
 Joseph Charles Bailly (1777-1844), minéralogiste et explorateur français ;
 Logan Bailly (1985-), footballeur belge ;
 Marc Bailly (1797-1851), homme politique français ;
 Marius Bailly (1916-2000), écrivain français ;
 Nicolas Bailly (1659-1736), peintre français ;
 Nicolas Basile Bailly (1817-1903), docteur en médecine et homme politique ;
 Pascale Bailly (1959-), cinéaste française ;
 Patrice Bailly-Salins (1964-), biathlète français ;
 Pierre Bailly (1970-), dessinateur de bande dessinée ;
 Raoul Bailly (1903-1973), journaliste français ;
 Raymond Bailly (1914-19?), réalisateur français ;
 Roland Bailly (1921-1986), acteur français ;
 Rosa Bailly (1890-1976), journaliste et traductrice française ;
 Gaston Bailly (1871-1901), gardien de la paix français mort en service ;
 Samantha Bailly (1988-), autrice, scénariste et vidéaste française ;
  ;
 Sébastien Bailly (1976-), réalisateur, scénariste, directeur de festival ;
 Sébastien Bailly (1968-), journaliste et auteur français ;
 Vincent Bailly (1967-), dessinateur de bande dessinée français.

Toponyme 

 Bailly, ancienne commune française de l'Aube, aujourd'hui intégrée à Chauffour-lès-Bailly ;
 Bailly, commune française de l'Oise ;
 Bailly, ancienne commune française de l'Yonne, aujourd'hui intégrée à Saint-Bris-le-Vineux ;
 Bailly, commune française des Yvelines ;
 Bailly-aux-Forges, commune française de la Haute-Marne ;
 Bailly-en-Rivière, commune française de la Seine-Maritime ;
 Bailly-le-Franc, commune française de l'Aube ;
 Bailly-Romainvilliers, commune française de Seine-et-Marne ;
 Saint-Ouen-sous-Bailly, commune française de Seine-Maritime ;
 Rue de l'Agent-Bailly, voie parisienne ;
 Bailly, cratère de la Lune ;
 Lac Bailly, plan d’eau canadien de l’Abitibi-Témiscamingue.

Titres 

 Le Bailly, dictionnaire de grec ancien d’Anatole Bailly.

Liens externes 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français